In der Mathematik gibt es mehrere als Satz von Hartogs bezeichnete Sätze des Mathematikers Friedrich Moritz Hartogs (1874–1943):
 
 Lemma von Hartogs (manchmal auch als Kontinuitätssatz von Hartogs bezeichnet) über die Fortsetzung holomorpher Funktionen in einem Polyzylinder
 Kontinuitätssatz von Hartogs (Verallgemeinerung des Lemmas von Hartogs) über die Fortsetzung holomorpher Funktionen in einer Hartogsfigur
 Satz von Hartogs (Funktionentheorie) über die Holomorphie von Funktionen in mehreren Variablen
 Satz von Hartogs (Mengenlehre) darüber, dass es immer eine größere wohlgeordnete Menge gibt